Osoby o tym nazwisku:

 Dariusz Tworzydło (ur. 1974) – polski ekonomista
 Maciej Tworzydło (ur. 1991) – polski judoka
 Stanisław Tworzydło (ur. 1933) – polski ceramik i malarz
Wiktor Tworzydło (ur. 1986) – polski judoka